Schoot ist der Familienname folgender Personen:

 Myrthe Schoot (* 1988), niederländische Volleyballspielerin
 Paul van der Schoot (1925–2014), deutscher Sportwissenschaftler

Schoot steht für:

 Schoot (Antwerpen), eine Gemeinde in der belgischen Provinz Antwerpen
 Schoot (Einheit), altes siamesisches Längenmaß